Баране может означать:
 Баране (Берковичи) — село в общине Берковичи (Босния и Герцеговина, Республика Сербская)
 Баране (Печ) — село в общине Печ (Косово и Метохия, Сербия)